Katai ist der Familienname folgender Personen:

 Donata Katai (* 2004), simbabwische Schwimmerin
 Takumi Katai (* 1995), japanischer Fußballspieler